1H steht für:
 Astra 1H, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1H, ein Pkw-Modell
 Siren-Travel, IATA-Code der russischen Fluggesellschaft
 VW Golf III, ein PKW-Modell der Kompaktklasse von Volkswagen

1H